2-я Кавказская казачья дивизия — кавалерийское соединение в составе российской императорской армии

Штаб дивизии: 1903: Эривань; 1913: Тифлис. Входила во 2-й Кавказский армейский корпус.

История дивизии

Формирование 

 1878-1883 — 3-я Кавказская кавалерийская дивизия
 1883-1918 — 2-я Кавказская казачья дивизия

Боевые действия 
Дивизия активно действовала осенью - зимой 1914 г. на Кавказском фронте Первой мировой войны.2-я Кавказская казачья дивизия генерала Абациева [с отличием действовала] в Алашкертской долине, в феврале 1916 года на штурме Битлиса, а летом на Евфрате.Участница Виленской операции в августе - сентябре 1915 г.

Состав дивизии 

 1-я бригада (Эривань)
 1-й Черноморский полковника Бурсака 2-го полк Кубанского казачьего войска
 1-й Полтавский кошевого атамана Сидора Белого полк Кубанского казачьего войска
 2-я бригада (Елисаветполь)
 1-й Лабинский генерала Засса полк Кубанского казачьего войска
 1-й Запорожский Императрицы Екатерины Великой полк Кубанского казачьего войска
 2-й Кавказский казачий дивизион (Эривань)

Командование дивизии

Начальники дивизии 

 21.01.1879-27.07.1881 — генерал-майор Амилахори, Иван Гивич
 16.04.1883-29.03.1884 — генерал-майор Леонов, Георгий Алексеевич
 29.03.1884-20.12.1892 — генерал-лейтенант С.С.Леонов
 14.01.1893-16.11.1895 — генерал-лейтенант И.И.Сафонов
 16.11.1895-10.11.1898 — генерал-лейтенант С.Н.Панин
 15.01.1899-18.07.1905 — генерал-лейтенант князь Джамбакуриан-Орбелиани, Иван Макарович
 02.09.1905-29.11.1906 — генерал-майор К.М.Шведов
 28.11.1906-03.07.1907 — генерал-майор (с 22.04.1907 генерал-лейтенант) Алиханов-Аварский, Максуд
 03.08.1907-01.05.1910 — генерал-лейтенант Ржевусский, Людомир Александрович
 22.06.1910-16.09.1912 — генерал-лейтенант Флейшер, Сергей Николаевич
 09.10.1912-14.06.1916 — генерал-лейтенант Абациев, Дмитрий Константинович
 13.07.1916 — генерал-майор Кулебякин, Александр Парфентьевич

Начальники штаба дивизии 
20.05.1883-23.08.1888 — полковник А.Ф.Кащенко

31.08.1888-28.01.1890 — полковник Н.Я.Шнеур

15.03.1890-17.08.1896 — полковник Я.Н.Гуков
 04.09.1896-24.12.1900 — полковник Хелмицкий, Павел Людвигович
 27.03.1901-06.08.1904 — полковник Жданко, Александр Ефимович
 28.09.1904-12.03.1907 — подполковник (с 02.04.1906 полковник) Арапов, Николай Иванович
 14.04.1907-18.09.1907 — подполковник А.С.Потапов
 07.10.1907-23.11.1909 — полковник Владимиров, Владимир Григорьевич
 22.12.1909-05.03.1915 — полковник Лебединский, Евгений Васильевич
 14.06.1915-21.07.1915 — подполковник А.М.Ионов
 20.10.1915-19.04.1916 — и. д. подполковник Шатилов, Павел Николаевич
 20.04.1916-01.01.1917 — генерал-майор Марков, Сергей Леонидович
 05.01.1917-18.01.1917 — полковник Б.Н.Шавров
 08.02.1917-20.06.1917 — полковник (с 02.04.1917 генерал-майор) Якушов, Яков Иванович
 14.08.1917-01.09.1917 — полковник А.М.Ионов

Командиры 1-й бригады 
24.03.1879-01.03.1893 — генерал-майор М. Г. Новрузов

01.03.1893-12.09.1897 — генерал-майор П.В.Чарковский

24.10.1897-15.01.1899 — генерал-майор И.М.Джамбакуриан-Орбелиани

02.04.1899-18.06.1899 — генерал-майор П.И.Косякин

27.10.1899-02.09.1905 — генерал-майор К.М.Шведов
 02.11.1905-22.05.1910 — генерал-майор Грамотин, Александр Алексеевич
 23.07.1910-31.12.1913 — генерал-майор Стояновский, Константин Никитич
 09.01.1914-20.01.1916 — полковник (с 06.04.1914 генерал-майор) Певнев, Александр Леонтьевич
 14.02.1916 — полковник Э.А.Нальгиев

Командиры 2-й бригады 
 10.03.1883-16.02.1894 — генерал-майор А.А.Есаулов
 26.02.1894-07.04.1895 — генерал-майор А.Ф.Клюки фон Клугенау
 07.04.1895-28.02.1896 — генерал-майор И.М.Джамбакуриан-Орбелиани
 28.02.1896-31.10.1900 — генерал-майор В.Н.Васильчиков
 16.02.1901-22.06.1910 — полковник (с 06.04.1903 генерал-майор) Флейшер, Сергей Николаевич
 23.07.1910-02.08.1913 — генерал-майор Фидаров, Афако Пациевич
 14.08.1913-04.06.1915 — генерал-майор Маргания, Малахий Кваджиевич
 04.06.1915-21.01.1917 — генерал-майор А.В.Потто
 21.01.1917 — полковник Белый, Александр Пантелеймонович

Командиры 2-го Кавказского казачьего дивизиона 

 13.07.1910-07.08.1912 — войсковой старшина (с 1912 полковник) Федюшкин, Николай Кузьмич
 17.09.1912-08.02.1916 — войсковой старшина (с 1913 полковник) Урчукин, Флегонт Михайлович
 12.04.1916-15.09.1917 — полковник П.С.Кочергин
 15.09.1917 — войсковой старшина В.С.Скороходов

Примечания

Ссылки 
 Страница на Regiment.ru

Кавалерийские дивизии России во время Первой мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1878 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году
Казачьи дивизии